Alien vs. Predator – film del 2004 diretto da Paul W. S. Anderson
 Alien vs. Predator – media franchise nato come crossover tra la serie di Alien e di Predator
 Alien vs. Predator – videogioco d'azione beat 'em up sviluppato e pubblicato dalla Capcom uscito nel 1994
 Alien vs. Predator – videogioco d'azione pubblicato nel 1993 per Super Nintendo 
 Alien vs. Predator – romanzo fantascientifico del 2004 di Marc Cerasini
 Aliens vs. Predator – videogioco sparatutto in prima persona sviluppato da parte di Rebellion Developments uscito nel 2010